USA
Williamsburg, New York Brooklyn kerületének egyik városnegyede
Williamsburg, település Kentucky államban
Williamsburg, település Massachusetts államban
Williamsburg, település Virginia államban